Иван Николаевич Тупицин (25.02.1923 — 19.03.2008) — участник Великой Отечественной войны, бригадир электролинейщиков механизированной колонны № 71 треста «Средазэлектросетьстрой» Министерства энергетики и электрификации СССР, Ташкентская область Узбекской ССР. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 25 февраля 1923 года в селе Прохладное Зайсанского уезда Семипалатинской губернии Киргизской АССР, ныне — упразднено, территория Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области Казахстана. Русский.

После окончания сельской школы был призван в Красную армию на действительную военную службу.

Участник Великой Отечественной войны. Боевой путь начал красноармейцем в составе 584-го стрелкового полка, был ранен.

После излечения вернулся на фронт и в сентябре 1944 года получил второе ранение. После выздоровления в феврале 1945 года комиссован из действующей армии и вернулся на родину в Казахскую ССР.

С 1946 года работал начальником конторы связи в городе Семипалатинск (ныне — Семей). В мае 1949 года переехал в столицу Узбекской ССР (ныне — Узбекистан) город Ташкент, где стал работать бригадиром электролинейщиков механизированной колонны № 47 треста «Узбекэнергострой».

Бригада И. Н. Тупицина трудилась на строительстве нескольких гидроэлектростанций (ГЭС) и других энергетических объектов на территории Узбекской республики. За активное участие в строительстве межколхозной ГЭС. Кудаш-1, пущенной в 1958 году, бригадир был награждён Почётной Грамотой Президиума Верховного Совета Узбекской ССР.

С июля 1966 года Иван Николаевич находился в заграничной командировке в Афганистане, работал мастером по строительству энергетических предприятий до января 1967 года.

После возвращения на родину с марта 1967 года продолжил работать бригадиром электролинейщиков механизированной колонны № 71 треста «Средазэлектросетьстрой».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года за особые заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию энергетики страны Тупицину Ивану Николаевичу’ присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию переехал жить в город Крымск Крымского района Краснодарского края.

Скончался 19 марта 2008 года.

Награждён орденами Ленина (20.04.1971), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), «Знак Почёта» (04.10.1966), медалями

Награды 
Золотая медаль «Серп и Молот» (20.4.1971);
 Орден Ленина (20.4.1971)
Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
Орден «Знак Почёта» (04.10.1966)
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 и другими

Память 

 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи.
 Увековечен на сайте МО РФ «Дорога памяти» сайт МО РФ «Дорога памяти».

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Персональные пенсионеры союзного значения
Герои Социалистического Труда Краснодарского края